Каранка:

баскская фамилия
 Каранка, Айтор (1973) — испанский футболист, защитник, брат Давида.
 Каранка, Давид (1978) — испанский футболист, нападающий, брат Айтора.

топоним
 Каранка — река в Ишимбайском районе Башкортостана.

